Holbein-Gymnasium steht für:
 Holbein-Gymnasium Augsburg
 Holbein-Gymnasium in Basel, aufgegangen im Gymnasium Leonhard